Mourir d'amour, un film français de Dany Fog sorti en 1961 ;
 Mourir d'amour (D'amore si muore), un film italien de Carlo Carunchio sorti en 1972.

Voir aussi